Сергиевский сельсовет — название ряда административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России:
 Сергиевский сельсовет — в Астраханской области.
 Сергиевский сельсовет — в Краснинском районе Липецкой области (упразднён в 2011 году).
 Сергиевский сельсовет — в Ставропольском крае.
 Сергиевский сельсовет — в Мучкапском районе Тамбовской области.
 Сергиевский сельсовет — в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Сергиевский сельсовет — в Умётском районе Тамбовской области.
 См. также 
 Сергиевское сельское поселение